Die beiden Brüder ist der Titel folgender Werke:

 Die beiden Brüder (Giambattista Basile), Märchen (1634/36)
 Die beiden Brüder (Bechstein), Märchen (1856)
 Die beiden Brüder (Hesse), Erzählung (1887)
 Die beiden Brüder und das Gold, Legende von Lew Tolstoi (1885)

Siehe auch:
 Die zwei Brüder, Märchen der Brüder Grimm
 Zweibrüdermärchen